La  du Tour d'Italie 2007 a eu lieu le . Le parcours de 181 kilomètres reliait Vestone à Milan.

Récit

Classement de l'étape

Classement général

Classements annexes 

Tour d'Italie 2007

en:2007 Giro d'Italia, Stage 12 to Stage 21#Stage 21